Ге́йнсвілл () — назва географічних об'єктів у США

Гейнсвілл — місто, штат Алабама
 Гейнсвілл — місто, штат Флорида
 Гейнсвілл — місто, штат Джорджія
 Гейнсвілл — місто, штат Міссурі
 Гейнсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Гейнсвілл — місто, штат Техас
 Гейнсвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Гейнсвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Гейнсвілл (Кентуккі)

 Гейнсвілл — місто, штат Луїзіана
 Гейнсвілл — місто, штат Мен